Americano Esporte Clube foi uma agremiação esportiva da cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Suas cores eram vermelho, preto e branco.

Foi fundado por um milionário da região. Tinha como maiores rivais as equipes do Palmeiras-MT e Atlético-MT

Títulos

Estaduais 
  Campeonato Mato-Grossense: vice-campeão 1947, 1949 e 1959.
 Campeonato Mato-Grossense de Futebol:Campeão 1939,1940

Clubes de futebol fundados em 1928
Clubes de futebol de Mato Grosso